Frank hace referencia a:
Frank (nombre)
Frank, película de 2014 protagonizada por Michael Fassbender;
Frank (guitarrista), del grupo Mägo de Oz;
Frank, disco de la cantante Amy Winehouse;
Frank, lugar designado por el censo ubicado estado estadounidense de Virginia Occidental;
Frank Borzage, director de cine estadounidense;
Frank Capra, director de cine estadounidense;
Frank Estévez Guerra, poeta español;
Frank Iero, guitarrista rítmico de la banda My Chemical Romance;
Frank Jarvis, atleta estadounidense;
Frank Lampard, futbolista británico;
Frank Miller, dibujante, historiador y guionista;
Frank Rijkaard, exfutbolista y entrenador holandés;
Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense;
Frank Zappa, músico de rock;
Karl Hermann Frank, militar de la SS alemán;
Lester Frank Ward, sociólogo estadounidense;
Miguel Frank, director de cine y escritor chileno;
William Frank Libby, químico estadounidense;
Frank Blanco, presentador y locutor de Cataluña.